

Personnages 
 Servais de Tongres, dit Saint Servais (300 - 384) était évêque de Tongres.

Toponymes 
 Saint-Servais, commune française des Côtes-d'Armor
 Saint-Servais, commune française du Finistère
 Saint-Servais, ancienne commune belge de la province de Namur aujourd'hui intégrée à la ville de Namur

Monuments

Enseignement 
 Collège Saint-Servais (Liège, Belgique), établissement d'enseignement secondaire ; Georges Simenon et Serge Michel e.a. y furent élèves.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France